Фолкинер () — фамилия. Известные носители:
 Фолкинер, Риггс (1712—1797) — ирландский политик.
 Фолкинер, Софи (род. 1974) — австралийская журналистка и телеведущая.

См. также 
 Фолк (значения)
 Фолкнер (значения)